Die Trophée des Alpilles 2014 war ein Tennisturnier, welches vom 1. bis 7. September 2014 in Saint-Rémy-de-Provence stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 171 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 172 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 168 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Saint-Rémy-de-Provence